Orrios kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Orrios (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Orrios (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar